Corbiculidae är en familj av musslor. Corbiculidae ingår i överfamiljen Corbiculoidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Corbiculidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Corbiculidae